Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Venturer :
 le HMS Venturer, un côtre lancé en 1787 sous le nom de Ranger qui a porté ce nom brièvement en 1803 ;
 le , une goélette de 10 canons, anciennement la Nouvelle Entreprise française, capturée en 1807 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1943 et vendu à la Marine royale norvégienne en 1946 ;
 le nom de HMS Venturer a été donné à trois navettes du HMS Flying Fox, la division de Bristol de la  :
 le dragueur de mines 261 entre 1948 et 1956 ;
 le  en 1962 ;
 le  entre 1961 et 1975 ;
 le , un dragueur de mines, anciennement le chalutier Suffolk Harvester converti en 1978 et placé dans la  jusqu'en 1983.

Venturer